Ямасіта Харуно
 Харуно Сакура (яп. 春野　サクラ Харуно Сакура) — головна героїня манґи і аніме-серіалу «Naruto», створеного манґакою Масаші Кішімото.